Dioon är ett släkte av kärlväxter. Dioon ingår i familjen Zamiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dioon